Con Snook se puede referir a:
Snook (banda), una banda de música  Hip Hop en Suecia.
Audi Snook, un vehículo futurista de una sola rueda.